Никола́й Эра́стович Берза́рин (, Санкт-Петербург — 16 июня 1945, Берлин) — советский военачальник. Командующий 27-й, 34-й, 39-й и 5-й ударной армиями РККА во время Великой Отечественной войны. Первый комендант взятого советскими войсками Берлина и начальник Берлинского гарнизона (24 апреля 1945 — 16 июня 1945 года). Генерал-полковник (20 апреля 1945). Герой Советского Союза (6 апреля 1945).

Биография 
Николай Эрастович Берзарин родился 1 апреля 1904 года в городе Санкт-Петербурге, в семье рабочего и швеи. Николай, его брат и три сестры рано остались без родителей: отец умер в 1917 году, мать — в 1918 году.

Гражданская война 
В 1913 году поступил на вечерние курсы в Петроградской начальной школе, окончил образование со специальностью «переплётчик».

14 октября 1918 года Берзарин добровольно вступил в Красную армию и сражался на Северном фронте против белогвардейцев и английских войск. Затем служил на Петроградском боевом участке. В 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и в должности помощника начальника пулемётной команды и командира взвода — в разгроме повстанческих отрядов в Амурской губернии во время Зазейского восстания (1924). В 1923 году окончил Петроградские курсы комсостава.

Член ВЛКСМ (с 1922). Член ВКП(б) (с 1926). С марта 1924 года командовал взводом полковой школы 5-го Амурского стрелкового полка 2-й Амурской стрелковой дивизии.

Межвоенный период 
В 1925 году женился на служащей сберегательных касс Натальей Просинюк; в браке у них родились две дочери: Лариса (1926) и Ирина (1938).

Окончил в 1925 году пулемётные курсы при Стрелково-тактических курсах усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна, в 1927 году — курсы усовершенствования комсостава Сибирского военного округа (Омск). В 1927 году возвратился в Сибирь, где командовал взводом. В октябре 1928 года назначается курсовым командиром Курсов командного состава в Иркутске. Активно участвует в боях на КВЖД, после чего много лет продолжает службу на Дальнем Востоке. С апреля 1931 года командовал ротой, с марта 1932 года был ответственным секретарём партийного бюро Иркутских курсов подготовки командиров пехоты, с июля 1933 года служит в штабе ОКДВА в Хабаровске помощником начальника отдела боевой подготовки и командиром для особых поручений. С февраля 1935 года — командир 77-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии ОКДВА. В августе 1937 года назначен начальником 2-го отдела штаба Приморской группы войск ОКДВА.

В июле—августе 1938 года командовал 32-й стрелковой дивизией ОКДВА, участвовавшей в боях у озера Хасан. В декабре 1938 года назначен командиром 59-го стрелкового корпуса ОКДВА, а в июле 1940 года — заместителем командующего 1-й Краснознамённой армией Дальневосточного фронта. С 28 мая 1941 года — командующий 27-й армией Прибалтийского Особого военного округа.

Великая Отечественная война 
В Великую Отечественную войну Берзарин вступил командующим этой армией, участвовал в Прибалтийской оборонительной операции, затем оборонялся в районе озера Селигер в составе Северо-Западного фронта. С декабря 1941 года командовал 34-й армией Северо-Западного фронта; участвовал в Демянской операции 1942 года. С октября 1942 года был заместителем командующего 61-й армией, с марта 1943 — заместителем командующего 20-й армией. С 4 января 1943 года — командующий войсками 20-й армией Западного фронта. В марте 1943 года тяжело ранен под Вязьмой, после чего находился до августа 1943 года в военном госпитале.

С сентября 1943 года — командующий 39-й армией на Западном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в зимних наступательных боях 1943—1944 годов на витебском направлении (Витебская наступательная операция).

С 30 мая 1944 года — командующий 5-й ударной армией 3-го Украинского фронта и 1-го Белорусского фронта — с октября 1944 года. Отличился в наступательных операциях: Ясско-Кишинёвской операции (его армия освободила Кишинёв), в Висло-Одерской операции (армия Берзарина прорвала немецкую оборону и обеспечила ввод в прорыв ударной группировки фронта — 2-й гвардейской танковой армии), в операции по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина, в Берлинской операции. На подступах к Берлину армия Берзарина наступала в составе главной ударной группировки фронта, а в штурме Берлина 5-й ударной армии под командованием Берзарина была поручена боевая задача особой важности — овладеть районом правительственных кварталов, расположенных в центре города, в том числе имперской канцелярией, где находилась ставка Гитлера. Ударная армия Берзарина вошла в берлинский район Марцан () 21 апреля.

Николай Эрастович Берзарин был преданный сын Коммунистической партии, патриот Родины, опытный, волевой, дисциплинированный командир. Командуя армиями, Н. Э. Берзарин в Ясско-Кишинёвской, Висло-Одерской,Берлинской и других операциях проявил себя талантливым военачальником. К разработке операций и руководству войсками относился вдумчиво, творчески выполняя приказы высшего командования.

Комендант Берлина 
Маршал Жуков назначил 24 апреля 1945 года Берзарина первым советским комендантом и начальником советского гарнизона г. Берлин.

Учитывая наиболее успешное продвижение 5-й ударной армии, а также особо выдающиеся личные качества её командарма Героя Советского Союза генерал-полковника Н. Э Берзарина, 24 апреля командование назначило его первым советским комендантом и начальником советского гарнизона в Берлине.

28 апреля 1945 года был опубликован подписанный Берзариным приказ № 1 «О переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской военной комендатуры». Городская комендатура разместилась в районе Лихтенберг (), в то время, как штаб-квартира советского гарнизона, которая также подчинялась ему, находилась в районе Карлсхорст.

Как городской комендант он выступает за восстановление порядка, создаёт городскую полицию и предоставляет заказы для снабжения населения. Кроме того, он приглашает первый послевоенный магистрат и беспокоится об оживлении культурной жизни в городе.

Н. Э. Берзарин находился в должности коменданта Берлина 54 дня.

Гибель 

16 июня 1945 года Берзарин погиб в автокатастрофе на перекрёстке Шлоссштрассе и Вильгельмштрассе (ныне — Ам-Тирпарк и Альфред-Ковальке-Штрассе) в берлинском районе Фридрихсфельде.

Его гибель породила несколько версий смерти, слухов и легенд. По первой версии, причиной аварии явилось то, что генерал Берзарин, ездивший до этого по Берлину на двухколёсном американском мотоцикле «Harley», в то утро впервые сел за руль подаренного ему накануне трофейного немецкого «» с коляской и не справился с управлением. На перекрёстке Шлоссштрассе—Вильгельмштрассе наперерез шла колонна советских грузовиков со стройматериалами. Мотоцикл генерала на скорости 70 км/ч приблизился к перекрёстку, и генерал Берзарин, решив проскочить сквозь колонну, нажал на газ. Однако сказались отсутствие навыков езды на мотоцикле с коляской, Берзарин потерял управление и, ударившись о левый борт грузовика, получил множественные тяжёлые ранения головы и груди, от которых погиб на месте. Вместе с ним погиб его ординарец, сидевший в коляске мотоцикла. Эта версия была представлена Сталину как официальная.

По свидетельству немецкого историка-исследователя, автора биографической книги о Берзарине, директора Немецко-русского музея в Карлсхорсте Петера Яна, при вскрытии в крови у Берзарина были также обнаружены следы алкоголя. Серьёзная степень опьянения была и у водителя грузовика.

По другой версии, которую также озвучил Петер Ян, по показаниям свидетеля аварии, никакой колонны грузовиков не было. Мотоцикл Берзарина на полном ходу врезался передним колесом в высокий каменный бордюр и мотоциклист, вылетев из седла, пролетел большую дугу в воздухе.

Третья версия исходит от Фрица Ковиршке, шофёра крупного берлинского полуподпольного предпринимателя Фрица Ашингера, с которым Берзарину приходилось иметь дела, связанные со снабжением города продовольствием. Однажды генерал взял себе в фирме «Ашингер» дорогой спортивный «Horch» с номерными знаками IA-7001. Вскоре его «Horch» попал в ДТП со смертельным исходом на гоночной трассе АФУС под Берлином.

Некоторые англоязычные источники говорят о том, что виновниками гибели генерала Берзарина были бойцы «Вервольфа».

Генерал И. А. Серов, в то время заместитель Главноначальствующего СВАГ, в книге «Записки из чемодана» (М.: Абрис, 2017, стр. 299), пишет, что «Берзарин на большой скорости врезался головой в впереди идущий „Студебеккер“ и умер».

Проводить в последний путь первого коменданта Берлина пришли около тысячи представителей гражданского населения города.

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Память 

 Н. Э. Берзарин — Почётный гражданин города Берлина. Это звание было присвоено ему посмертно правительством ГДР в 1975 году. После объединения Германии в 1992 году Берзарин был исключён из списков почётных граждан вместе с рядом других советских военачальников. После жарких дебатов, 11 февраля 2003 года Сенат Берлина, с подачи правящего бургомистра Клауса Воверайта, вернул Берзарину звание почётного гражданина Берлина на основании дополнительного изучения материалов.
 В берлинском районе Фридрихсхайн его именем названа площадь ().
 С апреля 2005 года в административном округе Берлина Марцан-Хеллерсдорф имя Берзарина носит мост ().
 24 июня 2020 года в Берлине была торжественно открыта мемориальная доска генералу Берзарину.
 Имя Берзарина носят улицы в:
 Москве,
 Волгограде,
 городе Артём Приморского края,
 городе Духовщина Смоленской области,
 селе Лычково Демянского р-на Новгородской области,
 а также улицы в ближнем зарубежье:
 Донецке
 Кишинёве (Молдавия), в 1991 году переименована в улицу Митрополита Петру Мовилэ,
 городе Новые Анены (Молдавия),
 селе Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского р-на Гагаузии (Молдавия).
 В сентябре 1999 года в российско-германском Музее Берлин-Карлсхорст была развёрнута документальная выставка, посвящённая жизни генерала Берзарина и его деятельности на посту коменданта. Директор музея, историк Петер Ян говорил: «Я родился близ Берлина и фактически являюсь берлинцем с шестого месяца жизни. Конечно, меня особенно интересует всё, что связано с историей родного города. А в ней трудно найти более драматический период, чем конец апреля — начало мая 1945 года. Поэтому не может не привлекать внимание фигура человека, который в это время принял под своё „командование“ целый город, руководил жизнью оставшихся в нём двух миллионов обывателей».
 16 июня 2005 года, к шестидесятилетию гибели Берзарина, на месте катастрофы посажена берёза, 24 июня 2013 года здесь же установлен памятный камень.

 В 2019 году Почта Приднестровья выпустила почтовую марку, приуроченную к 115-летию со дня рождения Н. Э. Берзарина. 
 В 2020 году, в годовщину 75-летия Победы и гибели Николая Берзарина, памяти первого коменданта и восстановлению Берлина посвящён проект «Последний подвиг Николая Берзарина», который включал в себя выставки в Москве и в Берлине, детские шахматные турниры, выездные уроки.
 9 декабря 2020 года его именем назван сквер в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 5656) (06.04.1945)
 Два ордена Ленина (21.02.1945, 06.04.1945)
 Два ордена Красного Знамени (25.10.1938, 03.11.1944)
 Два ордена Суворова I степени (09.04.1943, 29.05.1945)
 Орден Кутузова I степени (22.09.1943)
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (13.09.1944)
 Орден Красной Звезды (22.02.1941)
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Иностранные награды:
 Командор ордена Почётного Легиона (09.05.1945), (Франция)

Воинские звания 
 Майор (17.02.1936)
 Полковник (15.06.1937)
 Комбриг (31.12.1938)
 Генерал-майор (04.06.1940)
 Генерал-лейтенант (28.04.1943)
 Генерал-полковник (20.04.1945)

Кино 
Николай Эрастович Берзарин стал прообразом героя (генерала Берёзова, которого сыграл актёр Вячеслав Шалевич) художественного фильма «Кодовое название — „Южный гром“» (режиссёр Николай Гибу, киностудия «Молдова-филм», 1980).

В 1970 году Рижская киностудия выпустила документальный фильм «Последний комендант». Режиссёр Шнейдеров.

Примечания

Литература 
 
 Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2005.
 Баринов В. А. Трагические судьбы красных командиров. — Москва: Вече, 2015. — С. 88—128. — 380 с. — (Военный архив). — ISBN 978-5-4444-3639-4. 
 Дайнес В. О. Командармы 1941 года: доблесть и трагедия. — Москва: Вече, 2017. — С. 90—115, 386. — 413 с. — (Вся правда о войне). — ISBN 978-5-4444-5731-3. 
 Левашов М. Комендант Берлина. — М.: Советская Россия, 1965. — 264 с.
 Малашенко Е. И. Командующие фронтами и армиями в годы Великой Отечественной войны, 1941—1945. — Москва: Вече, 2015. — С. 169—171. — 285 с. — ISBN 978-5-4444-2828-3. 
 Попов А. Н. Русский Берлин. — Москва: Вече, 2010. — С. 223—225. — 392 с. — (Русские за границей).; ISBN 978-5-9533-4275-9. 
 Скоробогатов В. Е. Генерал Берзарин. Дойти до Берлина. — М.: Эксмо, 2007. — 380 с.
 Скоробогатов В. Е. Берзарин. — Москва: Молодая гвардия, 2012. — 363 с. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; Вып. 1549 (1349)). — ISBN 978-5-235-03499-0.
 Peter Jahn. Bersarin Nikolaj. — Elefanten Press, Berlin, 1999. — ISBN 3-88520-753-2.
 Главный миф XX века / Дмитрий Лысков. — М. : Эксмо : Яуза, 2010. — 286 с. — (1937. Большой террор). — ISBN 978-5-699-40066-9.
 Соловьёв Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 2. — М., 2019. — С. 48—49. — ISBN 9785532106444.

Ссылки 
 Берзарин Николай Эрастович на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
 История в поверженном Берлине.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники боёв на КВЖД
Участники боёв на озере Хасан
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Погибшие в автомобильных катастрофах
Почётные граждане Берлина